Carter County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Carter County, Kentucky 
 Carter County, Missouri 
 Carter County, Montana 
 Carter County, Oklahoma 
 Carter County, Tennessee